79 Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów – mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów, które odbyły się od 5 do 13 listopada 2011 w Dome Disney Village w Paryżu. Kobiety startowały w mistrzostwach po raz 22.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Medale

Dwubój

Reprezentacje 

W zawodach brało udział 550 zawodników z 93 krajów.

Drużyny niemogące uczestniczyć w zawodach 

Z powodu niezłożenia informacji dotyczących miejsca pobytu zawodników, zgodnie z polityką antydopingową IWFu nie mogą brać udziału w tegorocznej edycji: Bułgaria, Cypr, Arabia Saudyjska, Oman, Katar, Sierra Leone i Sri Lanka.

Skład reprezentacji Polski

Kobiety 

 Marzena Karpińska – 5. (48 kg) – 183 kg (82+101)
 Joanna Łochowska – 16. (53 kg) - 190 kg (83+107)
 Aleksandra Klejnowska – 12. (58 kg) - 205kg (90+115)
 Dominika Misterska-Zasowska – 19. (58 kg) - 196kg (87+109)
 Anna Leśniewska – 19. (63 kg) - 200kg (88+112)
 Marieta Gotfryd – 21. (63 kg) - 195kg (90+105)
 Ewa Mizdal – 14. (69 kg) - 228kg (100+128)

Mężczyźni 

 Damian Kuczyński – 36. (69 kg) - 294kg (132+162)
 Krzysztof Szramiak – 12. (77 kg) - 337kg (153+184)
 Krzysztof Zwarycz – (77 kg) 
 Adrian Zieliński – 3. (85 kg) - 376kg (174+202)
 Arsen Kasabijew – 12. (94 kg) - 380kg (170+210)
 Sylwester Kołecki – 17. (94 kg) - 371kg (169+202)
 Bartłomiej Bonk – 5. (105 kg) - 406kg (185+221)
 Kornel Czekiel – 12. (105 kg) - 386kg (172+214)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona [dostęp 6 listopada 2011].
 

!